Первое правительство Проди — правительство Италии (1996—1998)
 Второе правительство Проди — правительство Италии (2006—2008)